Clarence Chant, un astrónomo y físico canadiense
 Laura Ormiston Chant, una reformadora social y escritora inglesa
 (3315) Chant, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides
 Chant (cráter), cráter de impacto que se encuentra en la cara oculta de la Luna